GK Волос Вероники (), HD 104207 — двойная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 945 световых лет (около 290 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +7,13m до +6,84m.

Характеристики 
Первый компонент — оранжево-красный гигант, пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRB (SRB) спектрального класса M4III, или M4*, или M3III, или M5, или Mb, или K7. Масса — около 0,989 солнечной, радиус — около 134,921 солнечных, светимость — около 917,9 солнечных. Эффективная температура — около 3468 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 58,34 юпитерианских. Удалён на 1,49 а.е..

Примечания